{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#8adaa5"
!colspan="12"|Maharashtra Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campion:
| 
|colspan="9" | Tallon Griekspoor
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalist:
| 
|colspan="9" | Benjamin Bonzi
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |4–6, 7–5, 6–3
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Maharashtra Open 2023 – Simplu''' a avut loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2023. Douăzeci și opt de jucători au intrat în competiția de simplu a turneului de tenis de la Pune jucat pe o suprafață dură. João Sousa a fost campionul en-titre dar a ales să nu-și apere titlul.

Tallon Griekspoor l-a învins pe Benjamin Bonzi în finală, cu scorul de 4–6, 7–5, 6–3 câștigând titlul la simplu. Este primul lui titlu pe Circuitul ATP.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe

2023
ATP Tour 2023